tzb – vecchio codice ISO 639-3 della lingua bachajón tzeltal, ritirato per unione con lingua tzeltal (tzh)